

Codici 
 Codice ISO 639-2 alpha-3 per il frisone occidentale

Geografia
Fry – comune francese situato nel dipartimento della Senna Marittima nella regione dell'Alta Normandia
Ghiacciaio Fry – ghiacciaio della Dipendenza di Ross, in Antartide

Persone
Christopher Fry – drammaturgo e scrittore di testi radiofonici britannico
Elizabeth Fry – filantropa britannica
Janina Fry – cantante e modella finlandese
Joan Fry – tennista britannica
Joe Fry – pilota automobilistico britannico
Joel Fry – attore britannico
Jordan Fry – attore statunitense
Leslie Fry – saggista e agente segreto statunitense
Lucy Fry – attrice australiana
Lyndsey Fry – hockeista su ghiaccio statunitense
Maxwell Fry – architetto britannico
Nick Fry – dirigente d'azienda britannico
Pat Fry – ingegnere britannico
Roger Fry – artista e critico d'arte inglese
Shirley Fry – ex tennista statunitense
Stephen Fry – comico, autore, scrittore, attore e regista britannico
Taylor Fry – attrice statunitense
Varian Fry – giornalista e intellettuale statunitense

Altro 
Philip J. Fry – personaggio della sitcom animata Futurama